Estrató (esclau) (), esclau romà
 Estrató (deixeble d'Erasístrat) (), metge i escriptor grec.
 Estrató (escultor), escultor grec.
 Estrató (retòric), retòric grec
 Estrató d'Arados, príncep de Fenícia.
 Estrató d'Atenes, poeta còmic atenenc.
 Estrató de Beirut, metge grecofenici.
 Estrató de Làmpsac (), filòsof.
 Estrató de Sardes (), poeta epigramàtic grec.
 Estrató de Sidó, rei de Sidó.
 Estrató de Tir, rei de Tir.